Telephone (engl. für „Telefon“) steht für:
 Telephone (Texas), Unincorporated Community in Fannin County (Texas), Texas
 Telephone, Lied (1984) auf Swept Away von Diana Ross
 Telephone (Lied), Lied (2010) von Lady Gaga

Téléphone (franz. für „Telefon“) steht für:
 Téléphone, französische Rockmusikgruppe

Siehe auch:
 Telefon (Begriffsklärung)
 Telefone